Хрестівка (у 1956—2016 роках — Кіровське) — місто обласного значення у Донецькій області.
 Хрестівка (село) — село в Україні, в Чаплинському районі Херсонської області.
 Хрестівка (селище) — селище в Україні (за радянської влади і до 2016 року - Незаможник), в Городищенському районі Черкаської області.